Austria:
 Admont – dzielnica Völkermarktu
 Admont – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen

Inne:
 Admont – opactwo